Burg Stauf bzw. Burg Stauff ist:
 ein anderer Name für die Burg Hohenstaufen
 eine Burgruine in Pfälzer Wald, siehe Burg Stauf (Pfalz) 
 eine Burgruine im Ortsteil Stauf der bayerischen Gemeinde Thalmässing, siehe Burgruine Stauf (Thalmässing)
 eine Burgruine in Haibach ob der Donau, Oberösterreich, siehe Burgruine Stauf (Haibach ob der Donau)